Брит Вольден (, ) — норвежская ориентировщица, призёр чемпионатов мира по спортивному ориентированию.

Спортивная карьера 
Брит Вольден дважды завоёвывала серебряные медали на индивидуальных дистанциях чемпионатов мира 1981
и 1985 годов.

Чемпионка мира в женской эстафете 1987 года.

По итогам выступлений в 1984 и 1988 годах заняла второе место в общем зачете Кубка мира.

За свою спортивную карьеру выступала за спортивные клубы  из одноименного города и  из Осло.

Личная жизнь 

Замужем за многократным победителем чемпионатов мира по ориентированию, норвежцем Эйвином Тоном ().

В 2005 году супруги Брит Волден и Эйвин Тон в составе группы поддержки норвежского лыжника и многократного паралимпийского чемпиона Като Заль Педерсена () покорили восьмитысячник Чо-Ойю (8201 м.) в Гималаях.

Примечания 

Ориентировщики Норвегии
Ориентировщики по алфавиту
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения